Holiday ("(giorno di) vacanza" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Holiday – film del 1930 diretto da Edward H. Griffith
 Incantesimo (Holiday) – film del 1938 diretto da George Cukor
 Holiday – film del 2010 diretto da Guillaume Nicloux
 L'amore non va in vacanza ( The Holiday) – film del 2006 di Nancy Meyers

Geografia 
 Holiday – census-designated place della Contea di Pasco, Florida (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Holiday – romanzo di Stanley Middleton del 1974

Musica 
 Holiday – singolo dei Bee Gees del 1967, dall'album Bee Gees 1st
 Holiday – album degli America del 1974
 Holiday – traccia dell'album Lovedrive degli Scorpions del 1979
 Holiday – singolo di Madonna del 1983
 Holiday – album dei The Magnetic Fields del 1994
 Holiday – traccia dell'album Weezer (The Blue Album) dei Weezer del 1994
 Holiday – singolo dei Green Day del 2004
 Holiday – traccia dell'album Best of Hilary Duff di Hilary Duff del 2008
 Holiday – singolo di Dizzee Rascal del 2009
 Holiday – singolo dei Vampire Weekend del 2010
 Holiday – singolo delle Girls' Generation del 2017
 Holiday – singolo di Lil Nas X del 2020
 Holiday – singolo delle Little Mix del 2020 
 Holiday – album dei Earth, Wind & Fire del 2021 
 Holiday – singolo di KSI del 2021
 Holiday – singolo degli Alter Bridge del 2023
 Billie Holiday – cantante statunitense

Televisione 
 Aria di Natale e Amori vecchi e nuovi (Holiday 1 e 2) – due episodi della terza stagione di Degrassi: The Next Generation
 Inversione di corpi (Holiday) – episodio della seconda stagione di Stargate SG-1